Рассоховатое () — село,
Поточанский сельский совет,
Решетиловский район,
Полтавская область,
Украина.

Село ликвидировано в 1986 году.

Географическое положение 
Село Рассоховатое находится на расстоянии в 3 км от сёл Плоское, Мирное и Давыдовка (Новосанжарский район).

История 
 1986 — село ликвидировано.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Полтавской области